Choctaw est le nom d'une tribu amérindienne vivant dans le sud-est des États-Unis (Mississippi, Alabama et Louisiane).
 Le choctaw, la langue parlée par cette tribu.
 Le choctaw, la race des chevaux élevés par cette tribu.

Toponyme 

 Choctaw, census-designated place située en Louisiane ;
 Choctaw, ville située en Oklahoma ;
 plusieurs  portent le nom de Choctaw.

Divers 
 le choctaw est un pas de patinage artistique.